Ниже представлен список всех футболистов, забивавших автоголы на чемпионатах Европы по футболу, то есть взятие игроком защищающейся команды собственных ворот, засчитывается как гол нападающей команды (матчи отборочных раундов не учитываются).

Список автоголов 

Данные в таблице отсортированы по дате оформления автогола. Если футболист вместе со своей сборной завоевал медали на первенстве, то он выделен ,  или  фоном в зависимости от занятого его командой места.

См. также 
 Чемпионат Европы по футболу
 Рекорды чемпионатов Европы по футболу

Футбольные списки
Чемпионаты Европы по футболу